Viellard-Migeon est un patronyme porté notamment par :

 Armand Viellard-Migeon (1842-1905), homme politique français, fils de
 François Viellard-Migeon (1803-1886),  homme politique français.

Homonymie de patronyme